Хайнц Ге́рхард Ле́ман (; 20 октября 1921, Кёнигсберг — 8 июня 1995, Берлин) — немецкий шахматист, почётный гроссмейстер (1992).

В составе сборной ФРГ участник 2-х Олимпиад (1958—1960), 1-го командного первенства Европы (1957) и матча ФРГ — СССР (1960).

Литература

Ссылки 

Шахматисты ФРГ
Шахматисты Германии